Нефтехимик:

 Нефтехимик — профессия. См. также Нефтехимия, Нефтехимическая промышленность, Нижнекамскнефтехим.

Названия 

 Спортивные клубы
 «Нефтехимик» — хоккейный клуб из Нижнекамска, Россия.
 «Нефтехимик-2» — прежнее название фарм-клуба ХК «Нефтехимик» — ХК «Реактор».
 
 «Нефтехимик» — баскетбольный клуб из Тобольска.
 «Нефтехимик» — волейбольный клуб из Салавата.
 Спортивные сооружения
 «Нефтехимик» — футбольный стадион в Нижнекамске, Россия.
 «Нефтехимик» — спортивный комплекс в Нижнекамске, Россия.
 «Нефтехимик» — прежнее название стадиона «Тобол» в Тобольске, Россия.
 Дворцы культуры
 «Нефтехимик» — дворец культуры в Кременчуге, Украина.
 «Нефтехимик» — дворец культуры в городе Салават, Россия.

См. также